Jurandowo (niem. Rosenort) – wyludniona osada, obecnie część lasu w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie kwidzyńskim, w gminie Kwidzyn nad Liwą.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa elbląskiego.

Zobacz też: Jurandowo

Przypisy 

Kwidzyn (gmina wiejska)
Opuszczone wsie w województwie pomorskim
Uroczyska